L'édition 2022 du tournoi de tennis de Genève se déroule du 15 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Jan-Lennard Struff, de l'Américain Mackenzie McDonald, de l'Espagnol Roberto Bautista-Agut, du Hongrois Márton Fucsovics et du Serbe Laslo Djere. Ils sont respectivement remplacés par Pablo Andújar, Kamil Majchrzak, Emil Ruusuvuori, Richard Gasquet et Thanasi Kokkinakis.

Faits marquants 
En remportant son  tour contre Emil Ruusuvuori, Benoît Paire met fin à une série de 11 défaites consécutives en simple sur le circuit ATP dans un tableau principal en signant sa première victoire depuis le 20 janvier et son succès à l'Open d'Australie contre Grigor Dimitrov.

Lauréats 
Le Norvégien Casper Ruud conserve son titre en battant en finale João Sousa. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  de la saison après Buenos Aires en février.

En double, Nikola Mektić et Mate Pavić décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Pablo Andújar et Matwé Middelkoop. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline. Ils s'étaient déjà imposés la semaine précédente, à Rome.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Genève
 Saison 2022 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Genève
ATP 2022
Sport en Suisse en 2022
Tennis en mai 2022